Глифада — греческий топоним. Может означать:

 Глифада — город, пригород Афин.
 «Глифада» — мультиспортивный клуб из греческого города Глифада.
 Глифада (Керкира) — село в сообществе Пелекас на Керкире.
 Глифада (Лакония) — село в сообществе Асопос в общине Монемвасия на Пелопоннесе.
  — село в общине Пилос-Нестор на Пелопоннесе.
 Глифада (Родопи) — село в общине Комотини во Фракии.
 Глифада (Тасос) — село в сообществе Тасос.
  — село в общине Дорида в Центральной Греции.
 Глифада (Эвбея) — село в общине Дирфис-Месапия на Эвбее.